Wolfgang Götze ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Götze (Maler) (1906–1988), deutscher Maler und Zeichner
 Wolfgang Götze (Physiker) (1937–2021), deutscher Physiker